Se også 467 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

67
Artikler om enkelte år